Ревни́вцев — русская фамилия. Известные носители:

 Ревнивцев, Владимир Иванович (1931—1989) — советский учёный в области горного дела, член-корреспондент АН СССР.
 Ревнивцев, Михаил Геннадьевич (1974—2016) — российский астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор РАН.